Дамери може да се односи на:

 Дамери (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Дамери (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома